Красный пояс (Россия) — используемое в российской политологии название регионов, где устойчивой поддержкой на выборах пользуется КПРФ и её кандидаты.
  — французский политический термин, обозначающий муниципалитеты вокруг Парижа, в которых с 1930-х годов часто побеждают на выборах кандидаты от ФКП. 
 Красный пояс — звание в единоборствах.
 Красный пояс (фильм) — спортивная драма 2008 года от режиссёра Дэвида Мэмета.